Die Liste der Gemälde von Edvard Munch enthält sämtliche 1789 bekannten Gemälde des norwegischen Malers Edvard Munch nach dem Catalogue raisonné von Gerd Woll aus dem Jahr 2008. Die Nummern und englischen Titel entsprechen den bei Woll verwendeten Angaben. Daneben sind, wo bekannt, geläufige deutschsprachige Titel aufgeführt. Munchs Karriere als Maler währte von 1880 bis 1943. Als er am 23. Januar 1944 starb, befanden sich 1006 Gemälde im eigenen Besitz. Munch vermachte seinen Nachlass per Testament vom 18. April 1940, niedergeschrieben unmittelbar nach der deutschen Besetzung Norwegens, der Stadt Oslo. Das hinterlassene Werk wird im Munch-Museum Oslo in Auswahl gezeigt. Weitere bedeutende Sammlungen von Munch-Gemälden befinden sich in der Norwegischen Nationalgalerie in Oslo, die unter anderem die bekannte Version aus dem Jahr 1893 von Der Schrei und weitere Bilder des Lebensfrieses besitzt, im Stenersen-Museum in Oslo und im Kunstmuseum in Bergen.

Im deutschsprachigen Raum befinden sich mehrere Gemälde von Munch im Kunsthaus Zürich, in der Neuen Nationalgalerie Berlin, in der Hamburger Kunsthalle, im Kunstmuseum Basel, im Wuppertaler Von der Heydt-Museum, im Essener Museum Folkwang, in der Staatsgalerie Stuttgart, im Städelschen Kunstinstitut Frankfurt, im Lübecker Behnhaus und im Wiener Belvedere.

Literatur 
 Gerd Woll: Edvard Munch. Samlede malerier. Cappelen Damm, Oslo 2008, ISBN 978-82-04-14000-5.
 Gerd Woll: Edvard Munch - complete paintings : catalogue raisonné. 4 Bände. Übersetzung aus dem Norwegischen. London : Thames & Hudson, 2009

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Munch
Munch